

Integralna część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Kolonia Borek – wieś w woj. śląskim w pow. częstochowskim, w gminie Poczesna

Integralne części wsi w Polsce ujęte tylko w bazie PRNG 
 Kolonia Borek – kolonia wsi Gardzienice Drugie w woj. lubelskim w pow. świdnickim, w gminie Piaski *
 Kolonia Borek – kolonia wsi Luszawa w woj. lubelskim w pow. lubartowskim, w gminie Ostrówek *